El nombre de género Schizura puede referirse a: 

 Schizura, , 1841, un género válido de polillas ((Notodontidae, Insecta, Animalia);

 Schizura, , 1847, un género obsoleto de aves, sinónimo de Sylviorthorhynchus; 

 Schizura, , 1855, un género obsoleto de aves, sinónimo de Phibalura.